Turkey es el nombre en inglés del pavo americano o guajolote. El término también puede hacer referencia a:

Lugares 
 Turkey Creek (Arizona), lugar designado por el censo en el condado de Navajo, estado estadounidense de Arizona.
 Turkey (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Sampson en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Central Nuclear Turkey Point, Florida City, Florida.
 Municipio de Turkey (condado de Sampson, Carolina del Norte).
 Turkey Creek (Luisiana), villa ubicada en la parroquia de Evangeline en el estado estadounidense de Luisiana.
 Turkey (Texas), ciudad en el condado de Hall, estado estadounidense de Texas.

Otros usos 
 Belly Full of Turkey, noveno episodio de la primera temporada de How I Met Your Mother. 
 Cold Turkey, canción escrita por el músico británico John Lennon.
 Turkey in the straw, canción folklórica de los Estados Unidos , que se remonta a principios del siglo XIX.
 Wild Turkey, marca de whisky bourbon producida desde 1940 por la destilería del mismo nombre en Lawrenceburg (Kentucky), Estados Unidos.

Véase también 
 Turkey Creek